Le Grand Prix moto de Chine 2008 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 2 au  sur le circuit international de Shanghai. C'est la  du Grand Prix moto de Chine.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³ 

Grand Prix moto de Chine
Chine
Sport en Chine en 2008
Sport en mai 2008